Monte Mongioie – montagna delle Alpi Liguri
 Rifugio Mongioie – rifugio sotto il monte Mongioie